HMS Striker () — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Striker (D12) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни «USS Prince William (CVE-19)» типу «Боуг». Переданий ВМС Великої Британії за програмою ленд-лізу, де отримав назву «HMS Striker».
 HMS Striker (L128) — великий десантний корабель, збудований у 1945 році під назвою «LST 3516». У 1947 році перейменований на «HMS Striker». Перебував на службі до 1970 року.
 HMS Striker (P285) — сторожовий корабель типу «Attacker». Збудований у 1983 році. У 1992 році проданий Лівану, де отримав назву «Саіда»

Кораблі ВМС Великої Британії